Садоха, Денис Валерьевич (; 16 марта 1979 года, Харьков) — украинский бизнесмен и журналист.

Биография 
Садоха Денис Валерьевич родился в городе Харьков 16 марта 1979 года. С с 2000 по  2003 год возглавлял «Украинский национальный комитет содействия правоохранительным органам и органам государственной власти в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью». В 2003 году основывает фирму «УКРБУДСЕРВІС-7». С 2004 года возглавлял продюсерский центр «Мегаполис», с 2007 года был директором Торгового дома «Аквил-Украина».

В 2010 году Денис Садоха как владелец одной из служб такси Киева, возглавлял общественную организацию «Такси столицы». 18 апреля 2012 года организовал под стенами Администрации Президента Украины и Верховной Радой акцию протеста таксистов. Основным требованием протестующих являлось введение моратория на любые изменения законодательства, касающиеся рынка таксомоторных перевозок. C 2012 по 2014 год был заместителем председателя ОО «Киевский бизнес-клуб».

С 2014 года занялся журналистикой и проведением журналистских расследований учредив  газету «Правовой контроль Украины».
В 2015 году основал информационное агентство «Медиа Поток». До 2016 года занимал должность главного редактора.
С 2016 по 2019 года от информационного агентства «Медиа Поток» был направлен в командировку специальным международным корреспондентом на территории Польши, Австрии и Германии с официальной аккредитации в МИД соответствующих государств.

С 31 июля 2019 года является совладельцем и главным редактором международного информационного агентства PRESSINFORM. С 20 декабря 2019 года возглавляет Медиа-спилку Украины.

Примечания 

Журналисты Украины
Главные редакторы XXI века
Главные редакторы Украины